Дэн Головайчу́к (; ) — канадский кёрлингист, трёхкратный , четырёхкратный , наиболее известен в качестве запасного в составе знаменитой команды скипа Рэнди Фёрби.

Достижения 
 : золото (, , ).
 : золото (, , , ), серебро ().
 : золото (, ).
 : золото (2017), бронза (2013, 2019).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды «четвёрка Фёрби» (Ferbey 4)
 Dan Holowaychuk – Curling Canada Stats Archive
 
 
 Moonwake Team

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу